Dans le vocabulaire militaire,  peut faire référence à :

États-Unis 
  d'infanterie

France 
  parachutiste

Royaume de Prusse 
  d'infanterie, constitué en 1852 et dissoute en 1919.

Notes et références 

Homonymie d'unités militaires